Михаил Николаевич Калинин: Калинин, Михаил Николаевич (1937—1995) — советский генерал-лейтенант
 Калинин, Михаил Николаевич (род. 1988), более известный как Эм Калинин — российский музыкант.